Antiphonus är ett släkte av mångfotingar. Antiphonus ingår i familjen Gomphodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Antiphonus